

Llocs 
 Falkenberg, ciutat de Suècia

A Alemanya
 Falkenberg/Elster, a Elbe-Elster, Brandenburg
 Falkenberg-Höhe, federació municipal a Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Falkenberg Märkisch-Oderland, a Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Falkenberg (Berlín), a Lichtenberg, Berlín
 Falkenberg (Baviera), a Rottal-Inn a Baviera
 Falkenberg (Palatinat), a Tirschenreuth Baiera
 Falkenberg (Saxònia-Anhalt), a Stendal, Saxònia-Anhalt

A Suècia
 Municipi de Falkenberg de Halland
 Pont de Falkenberg, un pont de pedra al riu Ätran
 Falkenbergs IP, un estadi de futbol
 Falkenbergs Motorbana, un circuit de carreres a Bergagård
A altres llocs
 Jastrzębniki, Polònia, conegut en alemany com Falkenberg
 Niemodlin, Polònia, conegut en alemany com Falkenberg
 Sokolec, Polònia conegut en alemany com Falkenberg
 Sokolniki, Polònia conegut en alemany com Falkenberg

Organitzacions 
 Falkenbergs BTK, un clup suec de ping-pong
 Falkenbergs FF, un club de futbol suec
 Falkenbergs VBK, un club de volleyball suec

A les arts 
 Falkenberg Farewell, pel·lícula sueca de l'any 2006
 Falkenberg's Legion, una novel·la dins el The Prince per Jerry Pournelle i S.M. Stirling

Altres usos 
 Falkenberg (cognom)
 Restrepia de Falkenberg, nom comú per a l'orquídia Restrepia falkenbergii